Wołodymyr Pawłowycz Naumenko – ukraiński działacz niepodległościowy
 Wołodymyr Wasylowycz Naumenko – ukraiński piłkarz